Ksenia Milevskaja och Urszula Radwanska var regerande mästare, men deltog inte som juniorer det här året.

Noppawan Lertcheewakarn och Sandra Roma vann finalen 6–0, 6–2, mot Mallory Burdette och Sloane Stephens.

Seedning

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Referenser

Externa länkar
Lottning

US Open i tennis 2008